Lofta kan syfta på:

Småland
 Lofta socken – en socken i Småland som ingick i Norra Tjusts härad
 Lofta landskommun – en tidigare kommun i Kalmar län 1863–1951
 Lofta församling – en territoriell församling inom Svenska kyrkan i Tjusts kontrakt av Linköpings stift
 Lofta kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Lofta församling i Linköpings stift
 Lofta distrikt – ett distrikt i Västerviks kommun och Kalmar län 2016–
 Lofta, Västerviks kommun – en kyrkby i Lofta socken i Västerviks kommun

Öland
 Lofta, Öland – en bruksort på norra Öland